Claryville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Claryville (Kentucky), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Campbell County, Kentucky
 Claryville (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Perry County, Missouri
 Claryville (New York), Town im Sullivan County, New York